Gullsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gullsjön, Blekinge, sjö i Karlshamns kommun,  (10 ha)
Gullsjön, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun,  (9,13 ha)
Gullsjön (Helgesta socken, Södermanland, 654832-155689), sjö i Flens kommun,  (5,08 ha)
Gullsjön (Helgesta socken, Södermanland, 655048-155448), sjö i Flens kommun, 
Gullsjön, Täby, sjö i Täby kommun,  (4,3 ha)
Gullsjön, Dalarna, sjö i Hedemora kommun, 
Gullsjön, Gästrikland, sjö i Sandvikens kommun,  (6,15 ha)
Gullsjön, Västerbotten, sjö i Vännäs kommun,  (34,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn